Di seguito una lista di asteroidi dal numero 390001 al 391000 con data di scoperta e scopritore.

390001-390100 

|-
|390001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390009 - ||  ||  || CSS
|-
|390010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390016 - ||  ||  || CSS
|-
|390017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390025 - ||  ||  || CSS
|-
|390026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390033 - ||  ||  || CSS
|-
|390034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390056 - ||  ||  || CSS
|-
|390057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390064 - ||  ||  || CSS
|-
|390065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390074 - ||  ||  || CSS
|-
|390075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390090 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

390101-390200 

|-
|390101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390138 - ||  ||  || ODAS
|-
|390139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390146 - ||  ||  || CSS
|-
|390147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390158 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390159 - ||  ||  || CSS
|-
|390160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390185 - ||  ||  || CSS
|-
|390186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390195 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|390196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

390201-390300 

|-
|390201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390236 - ||  ||  || WISE
|-
|390237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390240 - ||  ||  || CSS
|-
|390241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390248 - ||  ||  || WISE
|-
|390249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390252 - ||  ||  || CSS
|-
|390253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390255 - ||  ||  || WISE
|-
|390256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390257 - ||  ||  || CSS
|-
|390258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390283 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390285 - ||  ||  || CSS
|-
|390286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390298 - ||  ||  || CSS
|-
|390299 - ||  ||  || CSS
|-
|390300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

390301-390400 

|-
|390301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390311 - ||  ||  || CSS
|-
|390312 - ||  ||  || CSS
|-
|390313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390315 - ||  ||  || CSS
|-
|390316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390320 - ||  ||  || CINEOS
|-
|390321 - ||  ||  || WISE
|-
|390322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390340 - ||  ||  || WISE
|-
|390341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390353 - ||  ||  || CSS
|-
|390354 - ||  ||  || ODAS
|-
|390355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390356 - ||  ||  || ODAS
|-
|390357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390359 - ||  ||  || WISE
|-
|390360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390369 - ||  ||  || CSS
|-
|390370 - ||  ||  || CSS
|-
|390371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390374 - ||  ||  || CSS
|-
|390375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390382 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|390383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390390 - ||  ||  || CSS
|-
|390391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390393 - ||  ||  || CSS
|-
|390394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390398 - ||  ||  || CSS
|-
|390399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390400 - ||  ||  || LINEAR
|}

390401-390500 

|-
|390401 - ||  ||  || CSS
|-
|390402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390407 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390410 - ||  ||  || CSS
|-
|390411 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390413 - ||  ||  || CSS
|-
|390414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390415 - ||  ||  || CSS
|-
|390416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390419 - ||  ||  || CSS
|-
|390420 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|390421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390423 - ||  ||  || CSS
|-
|390424 - ||  ||  || CSS
|-
|390425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390427 - ||  ||  || CSS
|-
|390428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390434 - ||  ||  || CSS
|-
|390435 - ||  ||  || CINEOS
|-
|390436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390439 - ||  ||  || WISE
|-
|390440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390444 - ||  ||  || WISE
|-
|390445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390455 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390470 - ||  ||  || CSS
|-
|390471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390476 - ||  ||  || WISE
|-
|390477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390480 - ||  ||  || CSS
|-
|390481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390482 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390494 - ||  ||  || CSS
|-
|390495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390500 - ||  ||  || LINEAR
|}

390501-390600 

|-
|390501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390504 - ||  ||  || CSS
|-
|390505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390514 - || 4209 T-3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|390515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390526 - ||  ||  || Urata, T.
|-
|390527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390530 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|390531 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|390532 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|390533 - ||  ||  || ODAS
|-
|390534 - ||  ||  || Tesi, L.
|-
|390535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390546 - ||  ||  || CSS
|-
|390547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390557 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|390558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390567 - ||  ||  || NEAT
|-
|390568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390573 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390575 - ||  ||  || NEAT
|-
|390576 - ||  ||  || NEAT
|-
|390577 - ||  ||  || NEAT
|-
|390578 - ||  ||  || NEAT
|-
|390579 - ||  ||  || NEAT
|-
|390580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390584 - ||  ||  || NEAT
|-
|390585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390590 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|390591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390600 - ||  ||  || LINEAR
|}

390601-390700 

|-
|390601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390604 - ||  ||  || NEAT
|-
|390605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390608 - ||  ||  || NEAT
|-
|390609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390624 - ||  ||  || NEAT
|-
|390625 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390630 - ||  ||  || NEAT
|-
|390631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390633 - ||  ||  || NEAT
|-
|390634 - ||  ||  || NEAT
|-
|390635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390637 - ||  ||  || NEAT
|-
|390638 - ||  ||  || NEAT
|-
|390639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390640 - ||  ||  || NEAT
|-
|390641 - ||  ||  || NEAT
|-
|390642 - ||  ||  || NEAT
|-
|390643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390644 - ||  ||  || NEAT
|-
|390645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390651 - ||  ||  || NEAT
|-
|390652 - ||  ||  || NEAT
|-
|390653 - ||  ||  || NEAT
|-
|390654 - ||  ||  || NEAT
|-
|390655 - ||  ||  || Palomar
|-
|390656 - ||  ||  || NEAT
|-
|390657 - ||  ||  || NEAT
|-
|390658 - ||  ||  || NEAT
|-
|390659 - ||  ||  || NEAT
|-
|390660 - ||  ||  || NEAT
|-
|390661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390664 - ||  ||  || NEAT
|-
|390665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390666 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|390667 - ||  ||  || NEAT
|-
|390668 - ||  ||  || NEAT
|-
|390669 - ||  ||  || NEAT
|-
|390670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390671 - ||  ||  || NEAT
|-
|390672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390673 - ||  ||  || NEAT
|-
|390674 - ||  ||  || NEAT
|-
|390675 - ||  ||  || NEAT
|-
|390676 - ||  ||  || NEAT
|-
|390677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390681 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390682 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390683 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390686 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390687 - ||  ||  || La Palma
|-
|390688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390691 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|390692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390693 - ||  ||  || NEAT
|-
|390694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390700 - ||  ||  || LINEAR
|}

390701-390800 

|-
|390701 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390706 - ||  ||  || NEAT
|-
|390707 - ||  ||  || CINEOS
|-
|390708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390713 - ||  ||  || NEAT
|-
|390714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390715 - ||  ||  || NEAT
|-
|390716 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390718 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|390719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390721 - ||  ||  || NEAT
|-
|390722 - ||  ||  || NEAT
|-
|390723 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390729 - ||  ||  || NEAT
|-
|390730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390732 - ||  ||  || NEAT
|-
|390733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390734 - ||  ||  || NEAT
|-
|390735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390736 - ||  ||  || NEAT
|-
|390737 - ||  ||  || NEAT
|-
|390738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390741 - ||  ||  || NEAT
|-
|390742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390743 Telkesmária||  ||  || Piszkesteto
|-
|390744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390745 - ||  ||  || NEAT
|-
|390746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390747 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390748 - ||  ||  || NEAT
|-
|390749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390751 - ||  ||  || NEAT
|-
|390752 - ||  ||  || NEAT
|-
|390753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390754 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390755 - ||  ||  || NEAT
|-
|390756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390759 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390760 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390763 - ||  ||  || NEAT
|-
|390764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390767 - ||  ||  || NEAT
|-
|390768 - ||  ||  || NEAT
|-
|390769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390772 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390776 - ||  ||  || NEAT
|-
|390777 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390780 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390785 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|390786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390790 - ||  ||  || CSS
|-
|390791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390800 - ||  ||  || LINEAR
|}

390801-390900 

|-
|390801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390803 - ||  ||  || NEAT
|-
|390804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390806 - ||  ||  || CSS
|-
|390807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390812 - ||  ||  || NEAT
|-
|390813 Debwatson ||  ||  || David Higgins
|-
|390814 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390817 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390818 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|390819 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390820 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390821 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|390822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390824 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|390825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390826 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390827 - ||  ||  || CSS
|-
|390828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390829 - ||  ||  || NEAT
|-
|390830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390831 - ||  ||  || NEAT
|-
|390832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390836 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|390837 - ||  ||  || CSS
|-
|390838 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|390839 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|390840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390844 - ||  ||  || NEAT
|-
|390845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390846 - ||  ||  || NEAT
|-
|390847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390848 Veerle ||  ||  || Pauwels, T., De Cat, P.
|-
|390849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390866 - ||  ||  || NEAT
|-
|390867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390869 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390876 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|390877 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|390878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390883 - ||  ||  || CSS
|-
|390884 - ||  ||  || Kitt Peak
|-
|390885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390889 - ||  ||  || CSS
|-
|390890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390893 - ||  ||  || CSS
|-
|390894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390900 - ||  ||  || Calvin College
|}

390901-391000 

|-
|390901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390905 - ||  ||  || CSS
|-
|390906 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390907 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|390908 - ||  ||  || CSS
|-
|390909 - ||  ||  || CSS
|-
|390910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390921 - ||  ||  || CSS
|-
|390922 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390926 - ||  ||  || CSS
|-
|390927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390935 - ||  ||  || CSS
|-
|390936 - ||  ||  || CSS
|-
|390937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|390941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390942 - ||  ||  || CSS
|-
|390943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390953 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390957 - ||  ||  || NEAT
|-
|390958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390959 - ||  ||  || NEAT
|-
|390960 - ||  ||  || NEAT
|-
|390961 - ||  ||  || NEAT
|-
|390962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|390963 - ||  ||  || NEAT
|-
|390964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390965 - ||  ||  || NEAT
|-
|390966 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390967 - ||  ||  || NEAT
|-
|390968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390973 - ||  ||  || NEAT
|-
|390974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390975 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390976 - ||  ||  || LONEOS
|-
|390977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390978 - ||  ||  || CSS
|-
|390979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390980 - ||  ||  || CSS
|-
|390981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390982 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|390983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|390999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|391000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0390001